Grofwild
 Grof wild (De Kiekeboes-album), het 129ste stripverhaal van De Kiekeboes